Идут белые снеги — известное стихотворение Евгения Евтушенко.
 Идут белые снеги… — рок-опера 2007 года.
 Идут белые снеги — сборник стихов 1969 года.